Northern Ireland Open – torneo di golf
 Northern Ireland Open – torneo di snooker